Иоганн Майер:
 Майер, Иоганн Генрих Густав (1816—1877) — немецкий ландшафтный архитектор.
 Майер, Иоганн Прокоп (1737—1804) —  австрийский естествоиспытатель и ботаник. 
 Майер, Иоганн Тобиас (1752—1830) — немецкий астроном, сын Тобиаса Майера.
 Майер, Иоганн Якоб (1798—1826) — швейцарский филэллин, участник Освободительной войны Греции (1821—1829).